Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2014 was het 27ste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde twaalf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. De eerste wedstrijd werd op 23 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 2 november op het Losail International Circuit in Qatar.

Algemeen 
Nadat in 2012 de organisatie van het wereldkampioenschap superbike werd overgenomen door Dorna, zijn de eerste veranderingen in de opzet in 2014 voor het eerst te zien. De organisatie heeft een aantal maatregelen getroffen om de klasse meer te onderscheiden van de MotoGP en om de kosten te drukken. In 2014 mogen slechts acht motoren per coureur over het hele seizoen worden gebruikt. Ook de overbrengingsverhouding is gelimiteerd. Daarnaast is er een prijsplafond ingesteld voor de remmen en wielophanging. Ook nieuw is de introductie van een subklasse, de zogenaamde EVO-klasse, waarbij een aantal regels uit de Superstock-klasse zijn overgenomen.

Het Team Alstare maakte voorafgaand aan het seizoen bekend te willen deelnemen in de EVO-klasse met de Bimota BB3 van de Italiaanse motorfabrikant Bimota. Doordat Bimota met deze nieuwe motorfiets nog niet aan de productie-eisen voor homologatie kon voldoen, kon het team aanvankelijk niet deelnemen aan de races. Nadat de FIM de regels omtrent homologatie iets versoepelde, kon het team vanaf de tweede race in Spanje toch deelnemen, echter zonder dat de coureurs punten kregen toebedeeld totdat het minimale productieniveau van 125 machines werd behaald.

Kalender 
In vergelijking met het seizoen 2013 is de kalender op een aantal plaatsen gewijzigd. De race op het Italiaanse Monza is verplaatst naar Misano. Volledig van de kalender verdwenen zijn de races in Duitsland en India, alsmede de Europa-race, waardoor de race in Groot-Brittannië is verplaatst van Silverstone naar Donington. Nieuw op de kalender zijn de races in Zuid-Afrika,Maleisië en Qatar. De geplande wedstrijd in Rusland wordt dit jaar niet verreden vanwege de Russische militaire interventie in Oekraïne. De geplande wedstrijd in Zuid-Afrika werd geannuleerd doordat het circuit niet op tijd aan de eisen kon voldoen.

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website

Referenties